For You () — четвёртый сингл группы Staind, выпущенный 25 декабря 2001 года. Эта песня есть в сборнике лучших хитов группы The Singles: 1996–2006. Песня продержалась 20 недель в чарте Billboard Hot 100 на 63-м месте, 15 недель в Radio Songs на 61-ом месте, 40 недель в Mainstream Rock Tracks на 3-ем месте, 32 недель в Alternative Songs на 3-ем месте.

Список композиций

Примечания

Ссылки